Ок-Хиллз (: ) — англоязычный топоним.

Населённые пункты США 
  — поселение в Калифорнии.
  — поселение в Орегоне.
  — поселение в Пенсильвании.

См. также 
 Ок и Хиллз
 Ок-Хилл